Microsoft Windows Vista, operációs rendszer
 Vista, város Kaliforniában, San Diego közelében
 Vista, egykori település az USA-ban, ma Kennewick része
 Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, az Európai Déli Csillagvizsgáló (European Southern Observatory) projekt keretében épült csillagászati berendezés 
 VISTA („Volunteers In Service To America”), szociális elkötelezettségű amerikai civil szervezet, 1965-ben alapították
 Magyarvista erdélyi település